Шагала — упразднённый посёлок в Красноярском районе Астраханской области России. Входил в состав Байбекского сельсовета.

История 
Упразднён посёлок 4 июня 2012 года Закон Астраханской области № 35/2012-ОЗ

География 
Посёлок находился на правом берегу рукава реки Волги — реки Кигач, в 4,5 км к западу от Байбека.

Абсолютная высота — 26 метров ниже уровня моря

Климат
Климат умеренный, резко континентальный. Характеризуется высокими температурами летом и низкими — зимой, малым количеством осадков, а также большими годовыми и летними суточными амплитудами температуры воздуха.

Население

Транспорт 
Ближайшая железнодорожная станция — ст. Бузан Приволжской железной дороги.

Примечания 

Населённые пункты, упразднённые в 2012 году

Упразднённые населённые пункты Красноярского района Астраханской области